Бельхадж () — арабская фамилия.

Персоналии 
 Бельхадж, Али (род. 1956) — сооснователь и один из лидеров ныне запрещённой алжирской партии «Исламский фронт спасения».
 Бельхадж, Надир (род. 1982) — алжирский футболист.